Efeito borboleta, termo que se refere à teoria do caos
 Efeito Borboleta (filme), com Asthon Kutcher e Amy Smart
 Efeito Borboleta 2, com Eric Lively e Erica Durance
 Efeito Borboleta 3, com Chris Carmack e Rachel Miner

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música